Ешич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ешич, Александар (род. 1994) — сербский футболист, полузащитник.
 Ешич, Милан (1914—1986) — югославский военачальник времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Ешич, Миодраг (1958—2022) — югославский футболист, сербский тренер.